Mistrovství světa ve florbale mužů 1996 bylo první mistrovství světa ve florbale mužů. Konalo se ve Švédsku ve městech Stockholm, Skellefteå a Uppsala v roce 1996. Navázalo na dva předchozí ročníky mistrovství Evropy. Jediným neevropských týmem na mistrovství byl Singapur.

Zvítězilo Švédsko. Česko skončilo na čtvrtém místě.

Norsko získalo třetí místo. Tím je dodnes toto jediné mistrovství světa mužů v historii, na kterém získal medaili jiný stát než čtveřice Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česko.

Zúčastněné země 
Zúčastnilo se 12 celků.

Skupina A 
Tabulka

Zápasy

Skupina B 
Tabulka

Zápasy

O medaile

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

Finále

O umístění

O 5. místo

O 7. místo

O 9. místo

O 11. místo

Konečné umístění 

Lotyšsko, Estonsko a Singapur sestoupili do Divize B. Maďarsko se dalšího šampionátu neúčastnilo.

All Star tým 
Brankář –  Stefan Mattsson
Obránci –  Jari-Pekka Lehtonen,  Jonas Eriksson
Útočníci –  Christian Hellström,  Andrea Engel,  Martin Olofsson

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal ve Švédsku
Florbal v roce 1996
Sportovní události ve Stockholmu
Sport v Uppsale
Sport ve Skellefteå
Sport ve Švédsku v roce 1996